The Enemy Within (deutsch „Der innere Feind“) ist der Titel folgender Werke:

 The Enemy Within (Kennedy), Buch von Robert F. Kennedy aus dem Jahr 1960
 Der Feind in den eigenen Reihen (The Enemy Within), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 1994
 Doctor Who – The Enemy Within, Fernsehfilm zur Serie Doctor Who aus dem Jahr 1996, siehe Doctor Who – Der Film
 The Enemy Within (Fernsehserie) auf NBC (2019)
 Enemy Within (Film), britischer Film aus dem Jahr 2019
 The Enemy Within, Originaltitel der Folge Kirk : 2 = ? der Fernsehserie Raumschiff Enterprise (1966)